Apponyi – antica famiglia nobile ungherese
 Albert Apponyi – diplomatico ungherese
 Antal Rudolf Apponyi – diplomatico ungherese
 Géraldine Apponyi de Nagyappony – regina consorte degli Albanesi
 György Apponyi – politico e diplomatico ungherese